Галина Анатольевна Безрук (, род. 1 мая 1988, Краматорск) — украинская актриса театра и кино, певица.

Биография 
Родилась 1 мая 1988 года в городе Краматорск. Училась в музыкальной школе по классу скрипки, пела в детском хоре. В 17 лет переехала в Киев.

Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. В 2010 году окончила Институт экранных искусств, факультет кино и телеискусств (мастерская н.а. Украины В. Д. Талашко), специальность «Диктор, телеведущий, актёр кино».

1996—2005 годы — актриса молодёжного народного театра «Бам-Бук». С 2015 года — актриса Московского театра мюзикла. Ученица вокально-хореографического ансамбля «Зёрнышки».

В апреле 2014 года вышла замуж, вскоре развелась. 11 августа 2016 года вышла замуж за актёра Артёма Алексеева. 13 декабря 2016 родилась дочь Василиса.

Творчество

Роли в театре 
 2008—2009 год — Центр Леся Курбаса (г. Киев): «Вот так погиб Гуска»2015 — н.в. — Московский театр мюзикла: «Преступление и наказание» — Соня Мармеладова
 2017—2018 год — Театр «МДМ»: «Привидение» — Молли
 2018—2019 год — Театр «МДМ»: «Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так» — Сандра

Фильмография 
  — Возвращение Мухтара 7 — администратор салона «Империя тату»
  — Порох и дробь — Моника, проститутка
  — Женский доктор — Настя Авдеева
  — Джамайка — Дуся, домработница Романа
  — Пока станица спит — Оксана, дочь атамана
  — Последний янычар — Оксана
  — Слуга народа — Анна Михайловна, любовница президента
  — Последний москаль — Ксения Михайловна, школьная учительница
  — Личный интерес — Таня
  — Пёс («Чёрная метка», 14 серия) — Анжелика
  — 2022 — Домик на счастье — Маша
 —2022 — ИП Пирогова — Майя, соседка Веры Пироговой
  — Отель «Купидон» — Катя
  — Шоу про любовь — Люба
  — Родком — Ира Соколова
 2020 — Склифосовский — Василиса
  — Переписать любовь
  — Елизавета — Франческа, трактирщица

Признание и награды 
 2003 — премия «Надежда Фестиваля Золотая Рампа», г. Днепропетровск;
 2004 — премия за «Лучшую женскую роль» Фестиваля молодёжных театров «Золотой аист» г. Коблево, спектакль «Любовь, похожая на сон», роль Мачехи;
 2004 — номинация за «Лучшую женскую роль» на Международном театральном фестивале «Театральная легенда» за роль Тамары в спектакле «Тамара и Демон»;
 2005 — премия «Лучшая женская роль» Фестиваля «Театральная сессия» г. Днепропетровск, спектакль «Вампир», роль Тани;
 2005 — 1-е место на фестивале «Юность. Вдохновение. Талант», г. Будапешт, Венгрия;
 2006 — Гран-при фестиваля «Созвездие», г. Варна, Болгария;
 2006 — Гран-при фестиваля «Сказочная Ялта», г. Ялта, Украина;
 2012 — полуфиналистка музыкального телешоу «Голос країни. Нова історія», г. Киев, Украина;
 2012 — Гран-при 1-го Всеукраинского Фестиваля молодых исполнителей им. Н. П. Мозгового, г. Киев, Украина;
 2016 — 2-е место на конкурсе «Новая волна» в городе Сочи.

Примечания 

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Актрисы Украины
Певцы и певицы Украины